(1922-2001), un clarinettiste américain ;  
 Bruno Gigliotti (né en 1936), plus connu sous le nom d'Orlando, un producteur de musique français et frère de la chanteuse Dalida ;
 David Gigliotti (né en 1985), footballeur français ;
 Donna Gigliotti (née en 1955), productrice de films américaine ;
 Emmanuel Gigliotti (né en 1987), footballeur argentin ;
  (1942-2011), homme politique américain, membre de la Chambre des représentants de la Pennsylvanie ;
  (né en 1961), professeur de littérature américaine à la  ;
  (1926-2010), actrice brésilienne ;
  (né en 1921), architecte italien ;
 Yolanda Gigliotti (1933-1987), plus connue sous le nom de Dalida, chanteuse et actrice française.

Patronyme italien